Паррия () — род травянистых растений семейства .

Род назван в честь английского исследователя Арктики Вильяма Эдварда Парри.

Ботаническое описание 
Многолетние травянистые растения. Листья цельные или перисто-раздельные. Цветочная стрелка часто безлистная.

Чашелистики отстоящие, боковые при основании часто мешковидные. Лепестки крупные, с длинным ноготком, пурпурные или белые. Нити тычинок свободные, без зубцов. Вокруг основания коротких тычинок по одной кольцевидной, открытой наружу медовой желёзке. Завязь сидячая. Столбик короткий. Рыльце двулопастное. Плод — продолговатый или линейный, сплюснутый со спинки стручок; створки плоские, с ясной срединной жилкой, сетчато-жилковатые. Семена двурядные или однорядные, плоские, крылатые или бескрылые. Семядоли плоские; зародыш краекорешковый.

Виды 
Род включает 40 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Капустные
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей